Якушев, Анатолий:
 Якушев, Анатолий Иванович (1914—1989) — Герой Советского Союза.
 Якушев, Анатолий Николаевич (род. 1980) — российский футболист.